«Фе́йнмановские ле́кции по фи́зике» — курс лекций по общей физике, выпущенный американскими физиками — Ричардом Фейнманом, Робертом Лейтоном и Мэттью Сэндсом. Одна из наиболее известных и популяризованных технических работ Фейнмана. Считается канонической интерпретацией современной физики, в том числе её математических аспектов, электромагнетизма, Ньютоновской механики, квантовой физики, вплоть до взаимосвязей физики с другими науками.

Три тома были составлены по итогам двухгодичного курса, прочитанного Фейнманом в 1960-х в Калтехе. Оригинальные названия этих томов:
 Feynman Lectures on Physics. Volume 1. Mainly mechanics, radiation, and heat (Фейнмановские лекции по физике. Том 1. В основном механика, излучение и теплота).
 Feynman Lectures on Physics. Volume 2. Mainly electromagnetism and matter (Фейнмановские лекции по физике. Том 2. В основном электромагнетизм и материя).
 Feynman Lectures on Physics. Volume 3. Quantum mechanics (Фейнмановские лекции по физике. Том 3. Квантовая механика).

«Фейнмановские лекции по физике» были переведены на многие языки. Более полутора миллионов экземпляров напечатано и продано только на английском, число проданных экземпляров на русском составляет около миллиона. С 2021 года распространяется бесплатно и легально в рамках проекта «Дигитека».

История создания 
К 1960 году исследования Ричарда Фейнмана помогли решить некоторые фундаментальные проблемы теоретической физики. За свои работы по квантовой электродинамике он был удостоен Нобелевской премии по физике 1965 года. В это же время в Калифорнийском технологическом институте встал вопрос о качестве вводных курсов физики, читаемых студентам. Имелось ощущение, что в курсах преобладает старомодный план обучения, оставляющий без внимания выдающиеся открытия современной физики.

Было решено видоизменить вводный курс физики, предлагаемый студентам, таким образом, чтобы он лучше охватывал научные достижения последних лет, и при этом был достаточно увлекательным, чтобы заинтересовать студентов наукой. Фейнман с лёгкостью согласился прочитать курс, но не более одного раза. Университет, понимая, что лекции станут историческим событием, взялся записывать все лекции и фотографировать все рисунки, которые Фейнман делал на доске.

Основываясь на этих лекциях и рисунках, команда физиков составила рукопись, которая затем стала Фейнмановскими лекциями по физике. Хотя наиболее важной научной работой Фейнмана была его работа по квантовой электродинамике, Фейнмановские лекции стали наиболее читаемой и популярной его работой.

Фейнмановские лекции считаются одним из лучших вводных курсов по физике. Однако сам Фейнман, как сказано в его предисловии к лекциям, пессимистически относился к успеху своих лекций.

Особенности 

Лекции Фейнмана имеют ряд отличительных особенностей, среди которых можно выделить сведение к минимуму использования «учёного языка», широкий спектр освещаемых тем и непривычную последовательность изложения.

Отказ от привычной последовательности изложения — одна из отличительных особенностей фейнмановских лекций. В них рассказано не только о конкретных задачах, но и о месте, которое занимает физика в ряде других наук, о путях описания и изучения явлений природы. Вероятно, представители других наук — скажем, математики — не согласятся с тем местом, которое отводит этим наукам Фейнман. Для него, как физика, «своя» наука, конечно, выглядит самой главной. Но это обстоятельство не занимает много места в его изложении. Зато в его рассказе ярко отражаются те причины, которые побуждают физика вести тяжелую работу исследователя, а также те сомнения, которые у него возникают, когда он сталкивается с трудностями, кажущимися сейчас непреодолимыми.

Издания на русском языке 
Первое издание на русском языке, выпущенное издательством «Мир», датируется 1965 годом. За счёт разницы в формате книг первый том был разделен на четыре, второй на три, а третий на две книги. Таким образом, тот же объём материала размещён в девяти томах. Нумерация глав сохранена оригинальной, то есть тома с первого по четвёртый (главы 1-52), с пятого по седьмой (главы 1-41), восьмой и девятый (1-19) имеют сквозную нумерацию глав. Первое издание задачника представляет собой один том, десятый по счету.

Российское издание 2004 года

Российское издание 2019-2021 годов

См. также 
 Курс общей физики
 Курс теоретической физики Ландау и Лифшица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт курса с задачами Фейнмана и списком опечаток в английском издании .
 Электронная версия .

Многотомные издания
Теоретическая физика
Книги по физике
Ричард Фейнман